São Gonçalo [sɐ̃u gõˈsɑːlu] (portugiesisch: „Heiliger Gonçalo“) steht für:

 Gonçalo de Amarante (1187–1262), katholischer Seliger, der im portugiesischen und brasilianischen Volksglauben als Heiliger verehrt wird
 Gonçalo de Lagos (1360–1422), katholischer Seliger, der im portugiesischen Volksglauben als Heiliger verehrt wird; Patron der Gemeinde São Gonçalo in Lagos.
 Gonçalo Garcia (1556–1597), in Portugiesisch-Indien geborener und in Nagasaki hingerichteter katholischer Heiliger und Missionar

Kirchen und Klöster:
 Kloster São Gonçalo (Amarante) aus dem 16. Jahrhundert im gleichnamigen Ort bei Oporto, wo Gonçalo de Amarante verehrt wird
 São Gonçalo (São Paulo), Kirche in São Paulo (Brasilien), wo Gonçalo Garcia verehrt wird.
 São Gonçalo (Vitória), Kirche in Vitória (Brasilien), wo Gonçalo Garcia verehrt wird.

Orte in Portugal:
 São Gonçalo (Amarante), Gemeinde im Nordwesten Portugals bei Oporto
 São Gonçalo (Funchal), Gemeinde im portugiesischen Kreis Funchal auf Madeira
 São Gonçalo (Lagos), Gemeinde in Lagos an der Algarve, siehe União das Freguesias de Lagos (São Sebastião e Santa Maria)

Orte in Brasilien:
 São Gonçalo, Großstadt im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro
 São Gonçalo do Abaeté, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 São Gonçalo do Amarante (Ceará), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Ceará
 São Gonçalo do Amarante (Rio Grande do Norte), Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte